Campillo de Llerena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Campillo de Llerena (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Campillo de Llerena (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar